Szczepaniak (achternaam), een familienaam
 Kacper Szczepaniak, Pools wielrenner
 Paweł Szczepaniak, Pools wielrenner
 Renata Szczepaniak, Duits taalkundige